Cavendish College ist der Name von

Cavendish College London, 2011 geschlossene Bildungseinrichtung mit Dependancen in Afrika
Cavendish College, Cambridge, historisches College an der  University of Cambridge, gegründet von Joseph Lloyd Brereton, teilweise aufgegangen im Homerton College